Město žen může být:
 Město žen (film) – francouzsko-italský film Federica Felliniho z roku 1980
 Město žen (seriál) – americký televizní seriál z let 2009–2015